

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alfred Vitalis (1953- ), footballeur français.
 Coraline Vitalis (1995- ), escrimeuse française.
 Emmanuel Basse Vitalis (1852-1915), industriel français.
 Léon Vitalis (1826-1879), homme politique français.
 Léon Vitalis, as français de la Première Guerre mondiale
 Macario Vitalis (1898-1989), peintre philippin.
 Orderic Vital ou Vitalis (1075-1141 ou 1143), moine et historien franco-anglais.

Dans la fiction 
 Patronyme, voire prénom ou surnom de Vitalis, mystérieux saltimbanque et tuteur au grand cœur, dans Sans famille, le roman, et ses adaptations filmées et animées.

Transports 
  Vitalis est le nom du réseau d’autobus de Poitiers.

Homonymie
Homonymie de patronyme